Death ():
 Дэт-метал (death metal, сокр. death, «дэт») — экстремальный поджанр метала. 
 Death — американская дэт-метал-группа.
 Death — американская прото-панк-группа.
 «Death» — сингл американского рэпера Trippie Redd при участии DaBaby.
 Death — альбом испанской блэк-дэт-метал-группы Teitanblood.

См. также 

 Смерть (значения)
 Смерть (Южный парк)